Torneo Clausura 2006 puede referirse a:

 Torneo Clausura 2006 en Argentina.
 Torneo Clausura 2006 en Bolivia.
 Torneo Clausura 2006 en Chile.
 Torneo Clausura 2006 en Colombia.
 Torneo Clausura 2006 en Costa Rica.
 Torneo Clausura 2006 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2006 en Honduras.
 Torneo Clausura 2006 en México.
 Torneo Clausura 2006 en Nicaragua.
 Torneo Clausura 2006 en Panamá.
 Torneo Clausura 2006 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2006 en Perú.
 Torneo Clausura 2006 en Uruguay.
 Torneo Clausura 2006 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Apertura 2006,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2005,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2007,  desambiguación.